Iittuarmiit bezeichnet:
 Iittuarmiit, Ort im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Iittuarmiit (Berg) (Næsetippen), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Iittuarmiit (Sund) (Sønder Skjoldungesund), Sund im Distrikt Ammassalik, Grönland